Sirk – comune nella regione di Banská Bystrica della Slovacchia

Persone 
 Artur Sirk – politico estone
 Douglas Sirk – regista tedesco
 Lea Sirk – cantante slovena